Гран-при Канады 1998 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 7 июня 1998 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:19,379
 Джонни Херберт стартовал с пит-лейн.
 Гонка остановлена в конце первого круга из-за массового столкновения в первом повороте. Рестарт дан на полную дистанцию.
 Михаэль Шумахер наказан штрафом "stop&go" за то, что на выезде с пит-лейн спровоцировал разворот Хайнца-Харальда Френтцена

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1998 году